Прем'єр-ліга Азербайджану 2012–2013 — 21-й сезон Прем'єр-ліги Азербайджану з футболу. Чемпіоном став Нефтчі.

Клуби

Перший раунд

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Чемпіонський раунд

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Втішний раунд

Турнірна таблиця 

 

Примітки: 
1. Клуб Хазар-Ланкаран взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2013—2014 як фіналіст Кубку Азербайджану 2012—2013

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Прем'єр-Ліга Азербайджану на soccerway 

2012—2013
Азербайджан
Азербайджан
2012 в азербайджанському спорті
2013 в азербайджанському спорті